Amole  es el nombre popular de varias plantas. Aunque son de diversos géneros, todas comparten propiedades saponíferas. Entre ellas están tupu:

Agave mayoensis.
Polianthes tuberosa.
Prognianthes viridiscens.
Sapindus saponaria.
Zizyphus sonorensis.

Referencias